Книга Закона:

 Книга Закона — «книга закона Моисеева» ();
 «Сефер-Тора» — книга закона, свитки, из которых в синагоге читается Пятикнижие;
 «Книга закона» (1904) — текст учения «Телема», записанный Алистером Кроули.

См. также 
 «Книга священного закона» (масонство)
 «The Book of Law» (фильм, Иран, 2009)
 «Книга Праведного» («Сефер га-Яшар»; «Liber Justorum»)
 «Таргум Ионатана»

Примечания